Епізі́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Сена і Марна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 70 км на південний схід від Парижа, 25 км на південь від Мелена.

Історія 

1 січня 2016 року Епізі, Монтарло i Орванн було об'єднано в новий муніципалітет Море-Луен-е-Орванн.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 206 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 569,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Епізі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сена і Марна

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Сена і Марна